Unione nazionale cooperative italiane
 Unione nazionale cronisti italiani